Mount Gunner kan syfta på följande platser:

 Mount Gunner, Antarktis
 Mount Gunner, Irland